diazetydyny:
1,2-diazetydyna, 
1,3-diazetydyna,